Manuela puede referirse a:

Nombre 
 Manuela, novela costumbrista escrita por el colombiano José Eugenio Diaz Castro y publicada en 1885.
 Manuela Bolívar, política venezolana.

Música 
 Manuela, (1943-2001) cantante de cauca.
 Manuela (n/d), canción de Rubén Blades.
 Manuela (n/d), canción de Julio Iglesias.

Cine 
 Manuela (1976), película española dirigida por Gonzalo García Pelayo e interpretada por Charo López

Televisión 
 Manuela (1975), telenovela colombiana
 Manuela (1991), telenovela argentina.